Osoby o tym nazwisku:
 Carl Munters – szwedzki inżynier i wynalazca
 Johan Munters – szwedzki skoczek narciarski
 Vilhelms Munters – łotewski polityk i dyplomata